Ernst Jahns ist der Name folgender Personen:

* Ernst Jahns (Politiker) (1835–1919), deutscher Politiker (NLP), MdR
 Ernst Friedrich Jahns (1844–1897), deutscher Chemiker